bystrze (bystrzyca) – miejsce na rzece, w którym występuje lokalne przyspieszenie przepływu wody
 Bystrze – wieś w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Miłoradz
 AKTK „Bystrze” – klub sportowy przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie